Počekaji je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 35 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 41 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji